Plaats in Indonesië
 Kedungpoh (Nglipar), een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Kedungpoh (Loano), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java